Robert Straub ist der Name folgender Personen:

* Robert Straub (Politiker) (1832–1901), Schweizer Politiker
 Robert W. Straub (1920–2002), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Robert Straub GmbH, deutsche Autovermietung